Это список станций Туринского метрополитена — системы линий метрополитена в Турине (Италия).

Линии и станции 

 «Ферми» ()
 открыта 4 февраля 2006

 «Парадизо» ()
 открыта 4 февраля 2006

 «Марке» ()
 открыта 4 февраля 2006

 «Массауа» ()
 открыта 4 февраля 2006

 «Поццо Страда" ()
 открыта 4 февраля 2006

 «Монте Граппа» ()
 открыта 4 февраля 2006

 «Риволи» ()
 открыта 4 февраля 2006

 «Раккониджи» ()
 открыта 4 февраля 2006

 «Бернини» ()
 открыта 4 февраля 2006

 «Принчипи д’Акая» ()
 открыта 4 февраля 2006

 «XVIII Дичембре» ()
 открыта 4 февраля 2006

 «Порта Суза» ()
 открыта 9 сентября 2011 года

 «Винцальо» ()
 открыта 5 октября 2007

 «Ре Умберто» ()
 открыта 5 октября 2007

 «Порта Нуова» ()
 открыта 5 октября 2007

 «Маркони» ()
 открыта 6 марта 2011

 «Ницца» ()
 открыта 6 марта 2011

 «Данте» ()
 открыта 6 марта 2011

 «Кардуччи-Молинетте» ()
 открыта 6 марта 2011

 «Специя» ()
 открыта 6 марта 2011

 «Линготто» ()
 открыта 6 марта 2011

 «Италия '61» ()
 открыта 23 апреля 2021

 «Бенгази» ()
 открыта 23 апреля 2021

Ссылки 
 Туринское метро на сайте urbanrail.net

Туринский метрополитен